Obhájcem titulu soutěže dvouhry vozíčkářů na melbournských kurtech byl čtyřnásobný vítěz tohoto turnaje Japonec Šingo Kunieda.

Právě nejvýše nasazený Šingo Kunieda obhájil titul, když ve finále porazil argentinského tenistu Gustava Fernándeze po snadném průběhu 6–0 a 6–1.

Nasazení hráčů 
  'Šingo Kunieda (vítěz)
  Stéphane Houdet (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry vozíčkářů 

Australian Open 2014